Kašubija (kašupski: Kaszëbë, njemački: Kaschubei, Kaschubien, poljski: Kaszuby) jezično je području na istoku Pomorja (sjeverozapadni dio Poljske). Nalazi se zapadno od Gdanjska i ušća rijeke Visle. Naseljena je Kašubima, narodom koji pripada zapadnoslavenskoj skupini slavenskih naroda.

Gradovi 

Kašubi
Zemljopis Poljske
Regije Europe